Cicle de vida o cicle biològic, període que inclou una generació completa d'un organisme viu incloent la reproducció 
 Anàlisi del cicle de vida, tècnica per avaluar els impactes ambientals associats a totes les etapes de la vida d'un producte des de l'extracció de matèria primera fins al processament de materials, fabricació, distribució, ús, reparació i manteniment, i gestió com a residu 
 Cicle de vida dels documents